«Стро́йный» — русский миноносец типа «Сокол». Потерян в Русско-японской войне.

Офицеры миноносца 

 Командиры:
 04.02.1904-05.02.1904 — Капитан 2-го ранга Е. М. Погорельский
 05.02.1904-18.02.1904 — Капитан 2-го ранга С. Иванов 4-й
 18.02.1904-31.10.1904 — Лейтенант В. Л. Кузьмин-Короваев 1-й

Ссылки 

 Эскадренный миноносец «Стройный»
 [tsushima.borda.ru/?1-2-0-00000202-000-0-0-1218553176 Русско-японская война 1904—1905 гг.]
 Дислокация и командный состав эскадры Тихого океана

Корабли Первой Тихоокеанской эскадры
Миноносцы типа «Сокол»
Суда по алфавиту